Jan IV (ur. ok. 1261, zm. 1305) – margrabia brandenburski na Stendal od 1304 (wraz z krewnymi) z dynastii askańskiej.

Był najstarszym synem margrabiego ze Stendal Konrada i Konstancji, córki księcia wielkopolskiego Przemysła I. W 1286 został dopuszczony przez ojca do współrządów, a po jego śmierci w 1304 był współrządcą Brandenburgii–Stendal przy stryju Ottonie IV ze Strzałą wraz z młodszym bratem Waldemarem i innym stryjem Henrykiem I bez Ziemi.

W 1302 poślubił Jadwigę, córkę księcia legnickiego i wrocławskiego Henryka V Brzuchatego. Zmarł bezpotomnie.

Linki zewnętrzne 
 

Dynastia askańska
Władcy Brandenburgii
Zmarli w 1305